Коломино — название населённых пунктов в России:

 Коломино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Коломино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Коломино — деревня в Томском районе Томской области.
 Коломино — деревня в Чаинском районе Томской области.
 Коломино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Коломино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 

 Новоколомино